Казахската степ обхваща обширен палеарктически регион в Централна Азия.

На запад тя се преминава в Понтийско-Каспийската степ, а на изток – в степта на Еминската долина, като заедно образуват Евразийската степ.

Казахската степ е най-големият полупустинен степен район в света, простиращ се между Аралско море и Алтай.

Климат 
В региона падат средно 200 – 400 мм валежи за година. Средната юлска температура се колебае от 20 °C до 26 °C и от −12 °C до −18 °C през януари.

Флора 
Поради малкото количество на валежите в степта има малко дървесна растителност. Предоминира тревистата растителност (1800 вида), в полевия релеф и големите пясъчни масиви.

Фауна 
Освен за разнообразните степни влечуги (22 вида), птици (208) и бозайници (103), казахската степ е дом на сайгата. 33 животински вида са застрашени, а 1,9% от територията на казахската степ е защитена.

Население 
Степите са традиционно обиталище на номадски и ловно-събирачески народи. Населеността на казахската степ е едва трима души на квадратен километър, но степента на антропогенното въздействие достига 80%, като в южната част на района се намира космодрум Байконур.

Източници 

Палеарктика
Степи в Казахстан
Степи в Русия